Goundam (gemeente), een commune en plaats in de cercle Goundam in Mali
Goundam (cercle), een cercle in Mali